S-51 – radzieckie samobieżne działo polowe z okresu II wojny światowej
 S-51 (Ariel 1) – brytyjsko-amerykański satelita naukowy
 Sikorsky S-51 – amerykański śmigłowiec z lat 40. XX wieku
 Simson S51 – motorower produkowany w Niemczech w latach 1980-1991